Ez a lap a Trollvadászok című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016)

2. évad (2017)

3. évad (2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái